Джига:
 Джига — левый приток Старой Кубани, протоки реки Кубани.
 Джига — европейский танец, зародившийся в эпоху Возрождения в Англии.
 Джига (Жига) — вариант названия европейского танца, преобразованного при заимствовании из Англии во Францию в период Барокко.
 Джига, Николай Васильевич (род. 1949) — украинский государственный деятель, экс-председатель Винницкой облгосадминистрации.